63-й стрелковый корпус — воинское соединение РККА времён Великой Отечественной войны:

 63-й стрелковый корпус (1-го формирования) — разгромлен в окружении, в августе 1941 года расформирован.
 63-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован 26 июля 1943, расформирован в 1960 году.